Вадим Иванович Большаков:
 Большаков, Вадим Иванович (1938—2015) — советский и украинский учёный в области чёрной металлургии, академик НАН Украины.
 Большаков, Вадим Иванович (род. 1930) — советский и российский историк и политик, депутат Государственной Думы.